Торбено (? — 1110) — 5-й юдик (володар) Арборейського юдикату в 1100—1110 роках.
 Торбено (? — бл. 1130) — юдик (володар) Кальярського юдикату.